Brant Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Brant Island (Louisiana)
 Brant Island (Massachusetts)
 Brant Island (North Carolina)
 Brant Island (Texas)
 Brant Island (Washington)